Crook County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Crook County (Oregon)
Crook County (Wyoming)